Die Shenzhen Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Shenzhen. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 30. Dezember 2018 bis 5. Januar 2019 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Auckland und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und die Paarung Irina-Camelia Begu/Simona Halep im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shenzhen Open 2019 fand vom 29. bis 30. Dezember 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Shenzhen